Вишняко́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Урюпинском районе Волгоградской области России.

Административный центр — хутор Вишняковский.

География 
Вишняковское сельское поселение расположено в северо-восточной части Урюпинского района. На западе и севере поселение граничит с Большинским сельским поселением, на востоке с Новониколаевским районом, на юго-западе с Михайловским сельским поселением.

По территории поселения протекает река Косарка.

История 
Вишняковское сельское поселение образовано 30 марта 2005 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 1037-ОД.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 4 населённых пункта:

Экономика 
Значительную роль в экономике сельского поселения играет сельское хозяйство: немалую часть площади сельского поселения занимают сельскохозяйственные угодья. Здесь выращивается зерно, подсолнечник, гречиха, бахчевые культуры. Кроме того, в сельском поселении производится и животноводческая продукция.

На территории поселения находятся Вишняковская дамба, главная электросеть Волгоградской области — Михайловско-Волгоградская электросеть.

Транспорт 
Вишняковское сельское поселение расположено у федеральной автомобильной трассы «М-6» «Москва—Волгоград» и железнодорожной станции Алексиково Приволжской железной дороги.

В хуторе Вишняковский проложена хорошая асфальтированная дорога. Большое количество грунтовых дорог. Грунтовая дорога 18 К-1(2) соединяет посёлки Чумаковский, Алексиковский и город Николаевский.

Примечания

Ссылки 

 Сельское поселение на сайте района

Муниципальные образования Урюпинского района
Сельские поселения Волгоградской области